Инструментальный усилитель может означать:

 Масштабный дифференциальный усилитель на операционном усилителе с двумя входными буферными усилителями, в русскоязычной литературе иногда используется выражение измерительный усилитель.

 Усилитель низкой частоты для электромузыкальных инструментов.